Henrik Sørensen er navnet på flere personer:

 Henrik Sørensen (xylograf) (1864-1944) – dansk xylograf (Henrik Arnold Hamilkar Sørensen)
 Henrik Sørensen (maler) (1882-1962) – norsk kunstmaler
 Henrik Sørensen (atlet) (1897-1976) – dansk løber
 Henrik Sørensen (erhvervsmand) – dansk erhvervsmand
 Henrik Sørensen (politiker) – dansk konservativ politiker og jurist
 Henrik Sørensen (sejlsportsmand) – dansk sejlsportsmand
Se også:
 Louis Sørensen (1853-1902) – dansk xylograf (Henrik Louis Sørensen)